Sezon 2020 wyścigów Supercars rozpoczął się rundą na torze w Adelajdzie, a zakończył po 11 rundach i 31 wyścigach długodystansowym wyścigiem Bathurst 1000. Tytuł mistrzowski zdobył po raz trzeci z rzędu Scott McLaughlin.

Kalendarz

Lista startowa

Wyniki i klasyfikacja 

Punkty przyznawane kierowcom którzy przejechali dystans minimum 75% wyścigu i przejechali ostatnie okrążenie. W każdej rundzie było maksymalnie 300 punktów do zdobycia.

Przypisy

Bibliografia 
 Archiwum wyników na stronach natsoft.com.au 

2020
2020 w wyścigach samochodowych
2020 w Australii